Арлаускас — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Арлаускас, Альгис Иозасович (род. 1957) — советский и испанский киноактёр, кинорежиссёр и сценарист.
 Арлаускас, Ольга Альгисовна — российский кинорежиссёр.